Митрополит Арсений (в миру Алексей Васильевич Могилянский; 17 марта 1704, местечко Решетиловка, Полтавский полк — 8 июня 1770, Киев) — митрополит Киевский и Галицкий, проповедник двора Елисаветы Петровны.

Биография 
До 17-летнего возраста воспитывался в семье деда по матери, священника Феодора Могилы, а затем в 1721 году поступил в Киевскую духовную академию, из которой в 1727 году перешёл в Харьковский коллегиум, который окончил в 1735 году.

Ректор коллегиума архимандрит Митрофан (Слатвинский), хиротонисанный в декабре 1738 года во епископа Тверского, в 1739 года назначил Могилянского учителем в новооткрытую Тверскую духовную семинарию.

В ноябре 1741 года Могилянский был переведён учителем грамматики в Московскую духовную академию.

21 ноября 1741 года принял монашеский постриг с именем Арсений и поступил в братию Троице-Сергиевой лавры.

С октября 1742 года — катехизатор и учитель, затем проповедник в Троицкой лаврской духовной семинарии.

В 1743 году, как выдающийся проповедник-оратор, Арсений назначен в придворные проповедники и заслужил внимание и уважение Императрицы Елизаветы Петровны и всего двора.

29-го января 1744 года ему повелено быть архимандритом в Троице-Сергиевой лавры и ректором тамошней семинарии.

25-го июля 1744 года он возведен прямо в сан архиепископа Переславль-Залесского, викария Московской епархии с оставлением настоятелем лавры и с назначением членом Святейшего Синода с оставлением настоятелем Троице-Сергиевой лавры.

В это же время Императрица Елизавета пожаловала ему, в знак особого монаршего благоволения, бриллиантовую панагию в 60000 руб. и бриллиантовый с рубинами крест, составленный из вензелевых букв её имени.

30-го мая 1752 года, «по расстроенному здоровью», Арсений уволен на покой в Новгород-Северский Спасо-Преображенский монастырь.

Указом от 22 октября 1757 года назначен митрополитом Киевским, Галицким и всея Малыя России. 2 апреля 1767 вышел указ императрицы Екатерины II об исключении из титула Киевского митрополита слов «и всея Малыя России».

Заботился о Киевской академии, не раз ходатайствовал перед императрицей Екатериной о субсидиях, жертвовал значительную часть своего жалованья малоимущим ученикам и учителям. Стараниями митрополита Арсения в 1763 году был выстроен корпус для малоимущих студентов.

Скончался в 1770 году в Киеве; погребён в Киево-Софийском соборе.

Сочинения 
 Слово в понедельник святаго духа — М., 1742.
 Слово в день сретения чудотворныя иконы пресвятыя богородицы Владимирския — М., 1742.
 Слово в день Успения — М., 1744.
 Слово в неделю двадесять четвертую — М., 1744.

Литература 
 
 
 Шпачинский Н. А., свящ. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757—1770). — Киев: Тип. Т-ва Н. А. Гирич, 1907. — XII, 667 с.
 Почетная В. Ф. Могилянский Алексей // Словарь русских писателей XVIII в. — СПб., 1999. — С. 294—295.
 
 

Епископы Русской православной церкви
Митрополиты Русской православной церкви
Митрополиты Киевские
Выпускники Харьковского коллегиума
Преподаватели Славяно-греко-латинской академии
Похороненные в Софийском соборе (Киев)
Персоналии:Сергиева Приморская пустынь